Rik Van den Abbeele (1914-2009), een van de pioniers van de Belgische televisie
Els Van den Abbeele (1948-2008), een Belgisch journaliste, presentatrice en redactrice, dochter van Rik Van den Abbeele
Nicky Van den Abbeele (* 1994), een Belgische voetbalspeelster

Zie ook 
 Van den Abeele (doorverwijspagina)
 Vandenabeele (doorverwijspagina)